Less Than Zero puede referirse a:
 Less Than Zero, novela de 1985 del escritor estadounidense Bret Easton Ellis.
 Less Than Zero, película de 1987 del director inglés Marek Kanievska, basada vagamente en la novela anterior.